Äußere Mühle ist der Ortsname von

 Äußere Mühle (Bad Bocklet), Ortsteil des Marktes Bad Bocklet, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Äußere Mühle (Großmehring), Ortsteil der Gemeinde Großmehring, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Äußere Mühle (Zöschingen), Ortsteil der Gemeinde Zöschingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Äußere Mühle (Rügland), Ortsteil der Gemeinde Rügland, Landkreis Ansbach, Bayern